Швидкість ходу:

 Середня скалярна швидкість
 швидкість ходу корабля — один з найважливіших тактико-технічних елементів, що виражається відстанню, яку проходить корабель за одиницю часу;
 швидкість ходу судна — найважливіша експлуатаційна характеристика судна, що визначає швидкість його пересування.